We Are One – album dei Maze del 1983
 We Are One – singolo dei Kiss del 1998
 We Are One (Ole Ola) – singolo di Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte del 2014
 We Are One – singolo di Frida Öhrn del 2020
 We Are One – singolo dei Wild Youth del 2023